Pluch ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Pluch (* 1968), österreichische Drehbuchautorin
 Thomas Pluch (1934–1992), österreichischer Autor und Journalist